Вінюш () — португальська власна назва.

Топоніми

Арруда-душ-Вінюш — муніципалітет.
 Арруда-душ-Вінюш (парафія)